Лариха — название населённых пунктов в России:

 Лариха — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Лариха — село в Ишимском районе Тюменской области.